Суниэрих (; V век) — вестготский полководец (комит), действовавший в Испании.

В 459 году между Римской империей и вестготами был заключен союз. В следующем году союзное римско-готское войско во главе с комитом Суниэрихом и императорским полководцем Непоцианом было послано в Галисию против свевов, в то время враждебных и Риму, и вестготам.

К лету 460 года Суниэрих и Непоциан одержали победу у Луки Августы (Луго). Выполнив задачу, вернулся в Галлию (461 год).

Примечания

Литература 
 Первичные источники
  
 
 Исследования
 
 Jones, Arnold Hugh Martin, John Robert Martindale, John Morris, «Suniericus», The Prosopography of the Later Roman Empire, volume 1, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-07233-6, p. 1040.

Полководцы вестготов
Военачальники V века